Caustique est un nom commun ou un adjectif, provenant du mot grec kaustikos issu du verbe katein (brûler), qui peut se référer à plusieurs produits ou caractéristiques.
 Caustique désigne, en optique et en mathématiques, l'enveloppe des rayons lumineux subissant une réflexion ou une réfraction sur une surface ou une courbe.
 Soude caustique désigne, en chimie, la solution issue de la dissolution de l'hydroxyde de sodium.
 Caustique désigne, en médecine et en pharmacie, la catégorie de remèdes et plus généralement de substances, qui ont la propriété de brûler ou de désorganiser les matières vivantes.